Amadeusz Sabaudzki-Achaja (; ur. 1363 w Pinerolo, zm. 7 maja 1402 tamże) – hrabia Piemontu i książę Achai.

Życiorys 
Syn Jakuba Sabaudzkiego-Achaja  i Małgorzaty Beaujeu  (1346 † 1402), został ogłoszony następcą przez ojca 16 maja 1366, co oznaczało wydziedziczenie przyrodniego brata Filipa II Sabaudzkiego-Achaja, będącego rzeczywistym synem pierworodnym, pod naciskiem Amadeusza VI Sabaudzkiego (zwanego Zielonym Hrabią), który pokonał i wziął do niewoli Jakuba. Amadeusza powierzono opiece Amadeusza VI Sabaudzkiego, która ustała w 1377, po osiągnięciu wieku czternastu lat. Hrabia Sabaudzki, który odebrał od niego przysięgę wierności, zaaranżował w 1380 małżeństwo, po otrzymaniu dyspensy papieskiej, z powodu bliskiego pokrewieństwa z narzeczoną, która była kuzynką, z Katarzyną Genewską (†1407), córką Amadeusza III, hrabiego Genewy i Matyldy Auvergne , rodziny zafanych wasali domu Chambery: dzięki tej umowiej małżeńskiej, która jednak nie dała spadkobierców płci męskiej, Amadeusz stał krewnym antypapieża Klemens VII, z pomocą którego próbował dochodzić swoich praw do Księstwa Morea (Achai).

Wierny towarzysz Amadeusza VI, brał udział w ekspedycji, do Molise, aby odzyskać ciało przedwcześnie zmarłego hrabiego. Później przyjaciel jego następcy Amadeusza VII Sabaudzkiego, jego towarzysz z dzieciństwa, towarzyszył mu w jego wojskowych przedsięwzięciach, dopóki on też nie zgasła przedwcześnie w 1391.
W tym samym roku jego posłowie spotkali się w Atenach z Nerio I Acciaioli, księciem Aten, który po tym, jak zatrudnił Kompanię Nawarską natychmiast miał z nią problemy, jej dowódca Piotr Lebourd z Saint-Supernan uwięził go na rok w Lastrina począwszy od września 1389. Nerio zawarł pakt z emisariuszami Amadeusz przeciwko Nawarejczykom, którzy wtedy kontrolowali Moreę (wenecka nazwa Peloponezu), w którym uznawał Amadeusza za księcia Achai i uznawał się jego wasalem jako senior Koryntu i książę Aten i Nauplionu. Tymczasem Amedeo negocjował również z przeciwnikiem Nerio, Piotrem Labourd, domagając się uznania suwerenności ze strony Nawarejczyków w zamian za potwierdzenie ich rozległych posiadłości w Grecji. Ekspedycja wojskowa Amadeusza w Grecji, jednak nie doszła do skutku, jako że ten ostatni zmarł nagle krótko przed zaokrętowaniem w Genui.
Z następcą Amadeusza VII Sabaudzkiego, Amadeuszem VIII, Amadeusz miał zawsze dobre stosunki, i wystąpił po jego stronie w walce z Tomaszem III Saluzzo, którego uwięził w Turynie, i przeciwko Teodorowi Monferrato, któremu odebrał miasto Mondovi (1396).

Podpisanie rozejmu między Monferrato i Amadeuszowi nastąpiło w 1397, dzięki interwencji Jana Galeazzo Viscontiego, Amadeusz ponownie przeniósł się do Pinerolo, gdzie opuściłu go siły: tutaj zmarł. Na jego pogrzebie byli również ambasadorowie markiza Monferrato. Następcą został jego brat Ludwik.

Potomstwo 
Z żoną Katarzyną Genewską († 1407) Amadeusz miał następujące dzieci:
 Małgorzata  (1390–1464), wyszła za mąż 17 stycznia 1403 – za Teodora Monferrato; po owdowieniu wycofała się do klasztoru i zmarła w opinii świętości. Została beatyfikowana przez papieża Klemensa IX w 1669 roku;
 Bona (21 czerwca 1390 – po 1392), zmarła w młodym wieku;
 Matylda  (†1438), wyszła za mąż za Ludwika III Reno (1378–1436), elektora Palatynatu;
 Katarzyna  (1400)
Syn pozamałżeński:
 Juliusz  (†1399)

Rodowód

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Dynastia sabaudzka
Książęta Achai
Zmarli w 1402
Urodzeni w 1363
Ludzie urodzeni w Pinerolo